CCR kan avse: 

 CCR – ett amerikanskt rockband som bildades år 1967, se Creedence Clearwater Revival
 CCR – en term inom processorarkitektur, se Condition Code Register
 CCR – en typ av kreditrisk Counterparty Credit Risk, se Motpartsrisk